

Топоніми 
Аґава, Аґава
Повіт Аґава
Річка Аґава

Персоналії 
Аґава — японське прізвище. Відомі носії:
 Аґава Хіроюкі — японський письменник

Див. також 
 Агава (значення)